La Sede titular de Suacia (en eslavo eclesiástico: Svač, en montenegrino: Šas, en albanés: Shasit, en croata: Šas, en serbio: Svačka) es una diócesis titular católica creada por Pío XI en 1933.

Historia 
La diócesis de Suacia fue establecida entorno al año 1000 en la provincia romana de Dalmacia, actual Montenegro. Se considera sufragánea de la Sede titular de Doclea, que sería archidiócesis metropolitana. Fue suprimida en 1571, siendo su territorio incorporado a la diócesis de Shkodrë, actual archidiócesis de Shkodër-Pult (Albania). En 1933 fue restablecida como sede titular por el papa Pío XI.

Episcopologio 
Ordinarios
 Basilio (1141? – 1150?)
 Pietro (1166.06 – ?)
 Dominio (1190? – 1199.09)
 G. (1200–?)
 ? Mark (ca. 1262)
 ? Peter (ca. 1284)
 Gregorio (1303?–1307)
 Benedetto (1307.12.24 – 1317.07.08)
 Zaccaria, O.P. (1318.07.13 – ?)
 Sergio (? – death 1345?)
 Paolo, O. Carm. (1345–?)
 Pietro (1363?–?)
 Minore (? – 1403.09.13)
 Petrus Kirten (1404.02.27 – ?)
 Antonio da Firenze, O.P. (1418.08.12 – ?)
 Pietro (1420 – 1435.05.14)
 Sergio (1439.05.18 – ?1440)
 Paolo Dusso (1440.11.16 – 1445.12.22)
 Antonio da Fabriano, O.F.M.
 Francesco (? – 1507?)
 Stefano (1507.02.07 – ?)
 Nicola (1517.04.08 – ?)
 Giovanni Rosa (1520.01.27 – 1524.10.12)
 Tommaso (1530.07.13 – ?)

Titulares
 Denis J. Moynihan (17 de julio de 1969 - 10 de diciembre de 1970)
 Charles Roman Koester (2 de enero de 1971 - 24 de diciembre de 1997)
 Richard Edmund Pates (22 de diciembre de 2000 - 10 de abril de 2008)
 Bernardito Cleopas Auza (8 de mayo de 2008)

Referencias 

Suacia